oblężenie Malty w roku 1429
 oblężenie Malty w roku 1565
 oblężenie Malty w latach 1798–1800
 oblężenie Malty w latach 1940–1942